Эта статья о хоккейном вратаре. О хоккейном защитнике см. Волков, Алексей Владимирович (хоккейный защитник).

Алексей Владимирович Волков (род. 15 марта 1980, Свердловск) — российский хоккеист, вратарь.

Биография 
Воспитанник свердловского хоккея. Начал профессиональную карьеру в 1995 году в возрасте 15 лет в составе «СКА-Автомобилист-2», проведя в дебютном сезоне 42 матча в Высшей лиге. Следующие два года провёл в фарм-клубе московских «Крыльев Советов», после чего на драфте НХЛ был выбран в 3 раунде под общим 76 номером клубом «Лос-Анджелес Кингз». В том же году принял решение отправиться в Северную Америку, где стал игроком клуба лиги QMJHL «Галифакс Мусхедз». В первом же сезоне за океаном стал лучшим новичком лиги, однако впоследствии ему так и не удалось пробиться в НХЛ, и в 2001 году вернулся в Россию, подписав контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым».

В 2002 году получил предложение от московского «Динамо», в составе которого за два последующих сезона провёл 16 игр с коэффициентом надёжности 1,71. Несмотря на хорошие показатели, перед началом сезона 2004/05 руководство «Динамо» не стало продлевать контракт, и Волков перешёл в другой московский клуб — «Спартак», где стал основным вратарём, проведя на площадке 43 матча с коэффициентом 2,43.

Сезон 2005/06 начал в составе подмосковного ХК МВД, однако, проведя в его составе лишь два матча, заключил соглашение с чеховским «Витязем», где выступал на протяжении последующих трёх с половиной сезонов. 15 июля 2009 года вернулся в ХК МВД, подписав с клубом однолетний контракт. Стал дублёром Майкла Гарнетта, и в сезоне 2009/10 вместе с командой стал настоящим открытием Континентальной хоккейной лиги, лишь в финале уступив казанскому «Ак Барсу» со счётом 3:4. Тем не менее, после успешного сезона подмосковный клуб был расформирован, и Волков вместе с 16 одноклубниками во второй раз в своей карьере стал игроком московского «Динамо».

В сезоне 2010/11 провёл на площадке 25 матчей с коэффициентом надёжности 2,49, после чего руководство клуба предложило ему новый однолетний контракт. 30 января 2013 года перешёл в «Атлант». В межсезонье 2013 года подписал контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым».

В конце июня 2015 г. объявил что завершил карьеру игрока, и стал ассистентом генерального менеджера в клубе «Автомобилист».

С 2020 по 2022 год являлся генеральным менеджером омского «Авангарда». В 2023 году назначен на аналогичную должность в челябинском «Тракторе».

В сборной 
В составе сборной России Волков принимал участие в юниорском чемпионате Европы 1998 года, на котором стал бронзовым призёром, а также в молодёжных чемпионатах мира 1999 и 2000 годов, которые принесли ему золотые и серебряные медали. В 1999 году был третьим вратарём главной сборной на чемпионате мира. Также Волков призывался в состав сборной для участия в матчах Еврохоккейтура в сезонах 2003/04 и 2010/11.

Достижения 
 Бронзовый призёр юниорского чемпионата Европы 1998.
 Лучший оборонительный новичок года QMJHL 1999.
 Чемпион мира среди молодёжи 1999.
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2000.
 Финалист Кубка Гагарина 2010.
 Обладатель Кубка Гагарина сезона 2011/12.
 Серебряный призёр чемпионата России в сезоне 2013/2014

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 27 августа 2013 года

В сборной

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «СКА-Автомобилист-2»
Игроки ХК СКА Екатеринбург
Игроки «Галифакс Мусхедз»
Игроки «Нью-Орлеан Брасс»
Игроки «Лоуэлл Девилз»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК МВД
Игроки ХК ТХК
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Динамо» Балашиха
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Сочи»
Игроки ХК «Кубань»
Обладатели Кубка Гагарина
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»